

Cinema
Wanderlust – documentario del 2006 diretto da Shari Springer Berman e Robert Pulcini
Nudi e felici (Wanderlust) – film del 2012 diretto da David Wain

Informatica 
 Wanderlust – client di posta

Letteratura 
 Giramondo (Wanderlust) – romanzo di Danielle Steel del 1986
 Il vagabondo  (Wanderlust) – romanzo di Mary L. Kirchoff e Steve Winter del 1991

Musica 
 Wanderlust – album del Paolo Fresu Quintet del 1997
 Wanderlust – album di Bill Leverty del 2004
 Wanderlust – singolo dei R.E.M. del 2005
 Wanderlust – singolo di Björk del 2007
 WANDERlust – album di Gavin Rossdale del 2008
 Wanderlust – album di Anne Haigis del 2010
 Wanderlust – album di Sophie Ellis-Bextor del 2014
 Wanderlust – singolo di The Weeknd del 2014
 Wanderlust – singolo di Blackbear del 2016
 Wanderlust – album dei Little Big Town del 2016

Psicologia
 Wanderlust – termine per indicare un forte desiderio o impulso di viaggiare o esplorare il mondo.

Televisione 
 L'inquilino (Wanderlust) – episodio della prima stagione di Law & Order: Unità vittime speciali
 Wanderlust – serie televisiva britannica del 2018